Die 1. Futsal-Europameisterschaft wurde vom 8. bis 14. Januar 1996 in Córdoba (Spanien) ausgetragen. Am Turnier dieser Variante des Hallenfußballs nahmen sechs Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Den Titel gewann die Gastgebermannschaft Spaniens.

Qualifikation

Spielorte 
Die EM wurde im Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre in Córdoba ausgetragen. Er bietet Platz für 4.000 Zuschauer.

Teilnehmer 
An der Europameisterschaft 1996 haben sechs Mannschaften teilgenommen, Spanien war als Gastgeber automatisch qualifiziert. Um die restlichen 5 Plätze kämpften in der Qualifikation insgesamt 17 Nationen, die auf drei Gruppen aufgeteilt wurden, wobei die ersten zwei Mannschaften jeder Gruppe einen Platz für die Finalrunde erhielten.

Die sechs Teilnehmer der Endrunde wurden in zwei Gruppen gelost:

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunden

Halbfinale

Spiel um Platz fünf

Spiel um Platz drei

Finale

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: UEFA Futsal-EM 1996
 rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste (englisch)

1996
Europameisterschaft
Europameisterschaft 1996
Sportveranstaltung in Córdoba (Spanien)